Ка́менка — село в Нижнеудинском районе Иркутской области. Входит в Каменское муниципальное образование

География 
Село находится в 4 км от Ука.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района